

Astronomia
73465 Buonanno – asteroide della fascia principale

Persone
Errico Buonanno (1979) – scrittore e giornalista italiano
Francesco Buonanno (1858-1940) – imprenditore, dirigente d'azienda e politico italiano
Gianluca Buonanno (1966-2016) – politico italiano
Milly Buonanno (1944) – sociologa italiana